MacLane est un patronyme porté notamment par :

 Barton MacLane (1902-1969), acteur et scénariste américain ;
 Evan MacLane (né en 1982), lanceur gaucher de baseball ;
Mary MacLane (1881-1929), auteure américaine ;
 Saunders MacLane (1909-2005), mathématicien américain.

Voir aussi